Николай Путятин:
 Путятин, Николай Абрамович (1749—1830) — российский философ и филантроп из княжеского рода Путятиных.
 Путятин, Николай Сергеевич (1862—1927) — русский морской офицер, князь, контр-адмирал.